Blijde Boodschapkerk (Deurne)
 Blijde Boodschapkerk (Kerkrade)
 Blijde Boodschapkerk (Turnhout)
 Blijde Boodschapkerk (Utrecht)
 Onze-Lieve-Vrouwe van de Blijde Boodschapkerk